Иван Илиев Гологанов е български военен деец, полковник и лидер на Горянското движение.

Биография 
Иван Гологанов е роден на 17 януари 1899 г. във валовищкото село Крушево, което тогава е в Османската империя, днес Ахладохори, Гърция. Произхожда от големия род Гологанови и е син на възрожденеца Илия Гологанов.

Постъпва във Военното на Негово Княжеско Височество училище, което завършва през 1922 г. с 41-ви випуск и на 1 април е произведен в чин подпоручик. От 1924 г. служи в 13-а жандармерийска дружина, на 6 май 1925 г. е произведен в чин поручик, а от 1927 служи в 3-та жандармерийска дружина. През 1929 г. поручик Гологанов постъпва на служба в 18-и пехотен полк, в чийто редове като 2-ра дружина през 1928 г. се влива 13-а жандармерийска дружина. През 1933 г. Гологанов постъпва в 12-и пехотен балкански полк, а на 3 октомври 1933 е произведен в чин капитан. Женен е за дъщерята на кмета на Видин Бърни Бончев - Магдалена, с която имат едно дете - Любен. Негов внук е музиковедът Жан Гологанов.

През 1933 г. Гологанов завършва Юридически факултет, а от 1935 г. започва неговата военно-юридическа кариера като военен следовател в Софийския военен съд. От 1936 г. е постоянен член на Русенския областен военен съд, от 1937 г. служи като председател в Плевенския военен съд, на 22 декември 1938 е произведен в чин майор, а от 1940 е назначен на служба в Пловдивския военен съд. От 1942 г. Гологанов е прокурор в Шуменския областен военен съд, като на 3 октомври 1942 е произведен в чин подполковник. Впоследствие е прокурор, а по-късно и председател на Плевенския военно-полеви съд. От 1944 г. е юрисконсулт в Дирекция гражданска мобилизация.

След Деветосептемврийския преврат полковник Гологанов се укрива дълго време в София. Осъден е задочно на смърт от т. нар. Народен съд. През 1945 г. оглавява горянска чета в Родопите. След разбиването на четата му през 1946 г. се прехвърля в Гърция, където с подкрепата на ЦРУ създава Български противоболшевишки легион на народното спасение (1946 – 1949). Шеф е на приемния център за българи емигранти в Драма. След това живее в Париж, където през 1953-1955 г. е един от основателите на крило на емигрантската организация Български национален фронт. През 1957 г. се премества зад океана, където отново развива дейност в средите на антикомунистическата емиграция в САЩ и Канада. Умира през 1969 г. в Ню Йорк.

Военни звания 
 Подпоручик (1 април 1922)
 Поручик (6 май 1925)
 Капитан (3 октомври 1933)
 Майор (22 декември 1938)
 Подполковник (3 октомври 1942)
 Полковник

Родословие

Бележки

Източници 
 

Български полковници
Български офицери от Македония
Български юристи от Македония
Горяни
Родени в Крушево (Валовищко)
Четиридесет и първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български общественици от Македония
Български военни прокурори
Български военни дейци от Втората световна война
Българи в САЩ
Починали в Ню Йорк
Гологанови